Buslijn 71 (Brussel)
Buslijn 71 (Kortrijk)
Buslijn 71 (Rotterdam)